Bùi Tiến Dũng ist der Name folgender Personen:

* Bùi Tiến Dũng (Fußballspieler, 1995) (* 1995), vietnamesischer Fußballspieler
 Bùi Tiến Dũng (Fußballspieler, 1997) (* 1997), vietnamesischer Fußballspieler